Пётр Иванович Павловский (; род. 15 октября 1981 года, Барвенково, Харьковская область) — украинский адвокат, правозащитник.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил юридический факультет Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Павловский более 20 лет работал в сфере юриспруденции и правосудия.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 115 в списке. На время выборов: адвокат, беспартийный. Проживает в Харькове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам авиационного транспорта.

Заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Республикой Албания.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва